Magdalenenstraße 21 ist die Adresse folgender Gebäude:
 Magdalenenstraße 21 (Darmstadt)
 Magdalenenstraße 21 in Leipzig, siehe Liste der Kulturdenkmale in Eutritzsch (K–Z)